Пашеку де Оливейра () — португальская фамилия. Пашеку де Оливейра, Жуан (1880—1951) — бразильский юрист, журналист и политик
 Пашеку де Оливейра, Нилтон (1920—2013) — бразильский баскетболист.
 Пашеку де Оливейра, Сержиу (род. 1981) — бразильский футболист, защитник.